La competició de sabre masculí va ser una de les cinc proves del programa d'esgrima que es van disputar als Jocs Olímpics d'Estocolm de 1912. La prova es va disputar entre el 16 i el 18 de juliol de 1912, amb la participació de 64 tiradors procedents de 12 nacions diferents.
Els tiradors hongaresos van dominar la competició, amb els 12 participants d'aquest país classificats per a semifinals. En dues de les quatre semifinals els hongaresos van ocupar les tres primeres places. En la tercera van ocupar les dues primeres places que donaven pas a la final i en la quarta, l'italià Nedo Nadi fou l'únic no hongarès classificat per a la final. En la final hi van prendre part 7 hongaresos i Nadi.

Medallistes

Resultats

Sèries 
Es disputaren 16 sèries. Els 3 primers de cadascuna d'elles passava a quarts de final.

Quarts de final 
Es disputaren 8 sèries. Els 3 primers de cadascuna d'elles passava a semifinals.

Semifinals 
Es disputaren 4 semifinals. Els 2 primers de cadascuna d'elles passava a la final.

Final

Referències

Enllaços externs 
 
 

Sabre